Тюниково — село в Бутурлиновском районе Воронежской области.

Входит в состав Великоархангельского сельского поселения.

География

Улицы 
 ул. 9 Января,
 ул. Воронежская,
 ул. Садовая,
 ул. Советская.

Население

Примечания 

Населённые пункты Бутурлиновского района